Someș (Someșu-) sau Someșul (Râul Someșul) (= ) poate fi:

 Someș (, ), râu din România și Ungaria; județul Sălaj, județul Satu Mare, județul Maramureș
 Bazinul Someș
 Județul Someș (), fostă unitate administrativă din Regatul României
 Ținutul Someș, unul din cele zece ținuturi înființate în 1938
 Someș Dej, companie producătoare de celuloză și hârtie
 Someșu Cald (), o localitate în județul Cluj
 Someșu Rece (), județul Cluj
 Așezarea fortificată de la Someșu Rece
 Biserica de lemn din Someșu Rece

Someșul 
 Râul Someșul Mic (), județul Cluj
 Râul Someșul Cald (), județul Bihor, județul Cluj
 Râul Someșul Mare (), județul Bistrița-Năsăud, județul Cluj
 Râul Someșul Rece ({{hu|a Hideg-Szamos)), județul Cluj
 Tricotaje Someșul, producător de tricotaje din Cluj-Napoca

Vezi și 
 Podișul Someșan

Toponime românești
județul Bistrița-Năsăud
județul Cluj
județul Sălaj
județul Bihor
județul Satu Mare
județul Maramureș
Împrumuturi lingvistice din maghiară